Ramón Antonio González Vargas(conocido como "Gitano González"), nacido el 2 de mayo de 1952 en Madrid, exfutbolista español que militó en el Valencia Club de Fútbol. Su posición natural era  de delantero centro.

Carrera 
Debutó en la temporada 72-73, de la mano de Di Stéfano en Mestalla(subiéndolo al primer equipo sin pasar ni por el filial),  yendo perdiendo su equipo contra el potente Athletic de Bilbao 0-1. En  el primer  balón suelto por la raya del área,  Gitano González, se lanzó en semichilena y empalmó un chut que dejó helado a Iríbar, empatando el partido. Más tarde marcó otro gol, y se acabó ganado el partido por 4-1. Las lesiones, junto la coincidencia de la exclosion del delantero mítico en el Valencia, Mario Alberto Kempes y el fichaje del delantero Lobo Diarte, le hizo muy difícil ganarse el puesto de delantero titular posteriormente. 

Así que en el año 76 entró en la operación para que el equipo valenciano pudiera tener a cambio al gran lateral derecho Carrete, y fue al Oviedo, donde jugó dos temporadas para posteriormente colgar las botas en el Real Jaén.

Clubes 

Futbolistas de Madrid
Futbolistas del Valencia Club de Fútbol en los años 1970
Futbolistas gitanos
Gitanos españoles
Nacidos en Madrid